Кущёвская — многозначный термин, топоним.

 Кущёвская — станица
 Кущёвская — аэродром

См. также 
 Кущёвская атака
 Массовое убийство в станице Кущёвской